Подвязновский сельсовет

 Подвязновский сельсовет — в Дмитровском уезде Московской губернии (до 1923)
 Подвязновский сельсовет — в Подольском уезде Московской губернии (до 1920, 1922—1925, 1926—1927)